Поскрёбышев — русская фамилия. Известные носители:

 
 Поскрёбышев, Евгений Михайлович (1923—2009) — Герой Социалистического Труда, почётный гражданин Хабаровска. 
 Поскрёбышев, Иван Сергеевич (1913—1967) — Герой Советского Союза.
 Поскрёбышев, Олег Алексеевич (1930—2007) — русский советский и российский поэт, очеркист, прозаик, публицист, переводчик.

См. также 
 Поскрёбышева